Fehlverhalten bezeichnet:

 allgemein einen menschlichen Fehler, mithin falsches, unangebrachtes Verhalten eines Menschen

speziell:
 wissenschaftliches Fehlverhalten
 Fehlverhalten im Straßenverkehr, siehe Verkehrsordnungswidrigkeit

Siehe auch: